Панамериканский чемпионат по борьбе 2000 года проходил 19 мая в Кали (Колумбия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Ссылки 
 Wrestling Database 

2000
События 19 мая
Май 2000 года
Спорт в Колумбии в 2000 году
Панамериканские чемпионаты в Колумбии
Международные спортивные соревнования в Кали
Панамериканские чемпионаты в 2000 году
Борьба в Колумбии